Het tennistoernooi Australian Open werd in 1990 bij de vrouwen voor de 64e keer gehouden. De als eerste geplaatste Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als zesde geplaatste Amerikaanse Mary Joe Fernandez met 6-3 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1990